Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 składał się z dziesięciu wyścigów, pięciu wśród mężczyzn oraz pięciu u pań. Konkurencje rozgrywane były w miejscowości Cesana San Sicario. Zawody rozpoczęły się 11 lutego, zaś skończyły 25 lutego 2006. Organizatorzy spodziewali się około 6500 widzów. W zawodach startowały zarówno kobiety jak i mężczyźni, ale rywalizowali oni na różnych dystansach.

Do zawodów zakwalifikowało się 28 ekip męskich oraz 27 damskich. Medale zdobyli reprezentanci siedmiu państw, najwięcej zawodnicy Niemiec – 5 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Sześciu biathlonistów zdobyło trzy medale: Albina Achatowa, Kati Wilhelm, Martina Glagow, Michael Greis, Ole Einar Bjørndalen oraz Sven Fischer. Najwięcej złotych – trzy – zdobył Greis.

Kwalifikacje 
Dwadzieścia najlepszych reprezentacji w Pucharze Narodów sezonu 2004/2005 miało zezwolenie wybrać po czterech biathlonistów na poszczególne zawody, oraz pięciu na całe Igrzyska. Najlepsza „piątka” miała dodatkowego jednego zawodnika w rezerwie. Kraje plasujące się na miejscach 21-28 (21-27 u kobiet) mogły wystawić maksymalnie jednego zawodnika. Narody plasujące się poniżej 28. miejsca nie kwalifikowały się do zawodów, jeśli wszystkie reprezentacje zajmujące wyższe miejsca wystawiły reprezentacje. Te ograniczenia stosowane były we wszystkich biathlonowych konkurencjach, tak więc kraje, które w rankingu kobiet i mężczyzn zajmowały miejsce w czołowej „20” mogły wysłać na igrzyska pięciu mężczyzn oraz pięć kobiet.

Poniższa tabela przedstawia reprezentacje zakwalifikowane do Igrzysk Olimpijskich 2006:

Terminarz

Medaliści

Wyniki

Mężczyźni

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg masowy

Bieg indywidualny

Sztafeta

Kobiety

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg masowy

Bieg indywidualny

Sztafeta

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Torino 2006 Official Report – Biathlon, LA84 Foundation 

!